

Caratteristiche tecniche
È un terzino destro.

Carriera

Club
Ha giocato nella prima divisione maliana con lo , con cui ha anche disputato 2 partite in CAF Champions League e 2 partite in Coppa della Confederazione CAF.

Nazionale
Con la nazionale Under-20 maliana ha preso parte al Campionato mondiale di calcio Under-20 2019.

Collegamenti esterni